Autodromo Nazionale Monza er et motorsportsanlæg ved byen Monza, nord for Milano i Italien.

Første spadestik til banen blev taget 15. maj 1922, og 3. september samme år blev Monza officielt indviet. Siden Formel 1-seriens etablering i 1950, har Monza lagt asfalt til Italiens Grand Prix, med undtagelse af 1980, hvor Imola-banen var vært.

I begyndelsen af tiden som Formel 1-vært omkom flere kørere og tilskuere under løb på Monza. Blandt andet den svenske racerkører Ronnie Peterson, der omkom i 1978 efter at han var forulykket under et Formel 1-løb på banen.

Vindere af Formel 1 på Monza 

Kører med flest sejre: Michael Schumacher (5) Konstruktør med flest sejre: Ferrari (18) Motor med flest sejre: Ferrari (19) Dæk med flest sejre: Goodyear (21) Land med flest sejre: Storbritannien (19)

Eksterne henvisninger 

 Autodromo Nazionale Monzas officielle hjemmeside

Formel 1-baner
Motorsportsanlæg i Italien
Lombardiet
Etableret i 1922